Tomás Gagliardi Genné (Villa María, Provincia de Córdoba, 4 de octubre de 1995) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Inició su carrera en TC 2000 y en 2018 ascendió al Súper TC 2000

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Renault en Súper TC2000
Pilotos de Chevrolet en Súper TC2000